La specialità dei 200 metri piani femminili all'Universiade di Napoli 2019 si è svolta tra il 10 e l'11 luglio 2019.

Podio

Risultati

Batterie 
Passano in semifinale le prime due atlete di ogni batteria () e le otto atlete con i migliori tempi tra le escluse ().
Vento:
Batteria 1: 0,0 m/s, Batteria 2: +0,2 m/s, Batteria 3: -0,8 m/s, Batteria 4: +0,6 m/s,  
Batteria 5: -1,5 m/s,Batteria 6: -0,5 m/s, Batteria 7: -0,2 m/s, Batteria 8: -0,6 m/s

Semifinali 
Passano in finale le prime due atlete di ogni batteria () e le due atlete con i migliori tempi tra le escluse ().
Vento:
Batteria 1: -0,5 m/s, Batteria 2: +0,1 m/s, Batteria 3: +1,1 m/s

Finale

Note 

Atletica leggera alla XXX Universiade
2019